Tres Esquinas peut désigner :

Toponymes

Tres Esquinas : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo ;
 Tres Esquinas : capitale de la paroisse civile de Tres Esquinas de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme